Der International Raiffeisen Grand Prix 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 27. Mai 2001 in St. Pölten stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fand in Düsseldorf der World Team Cup statt. Das Turnier in St. Pölten gehörte zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Rumäne Andrei Pavel, der in dieser Ausgabe als Zweiter der Setzliste im Viertelfinale scheiterte. Nachdem im Halbfinale die letzten zwei gesetzten Spieler ausschieden, standen sich im Finale überraschend zwei Wildcard-Inhaber gegenüber. Der Österreicher Markus Hipfl, der das einzige Mal in seiner Karriere ein Finale erreichte, verlor gegen den Italiener Andrea Gaudenzi in zwei Sätzen. Für Gaudenzi war es der erste Titel der Saison 2001 und der zweite seiner Karriere.
Im Doppel traten Vorjahressieger Mahesh Bhupathi und Andrew Kratzmann nicht erneut zusammen an. Bhupathi verzichtete auf die Teilnahme, während Kratzmann mit einem anderen Partner in der ersten Runde ausschied. Neue Turniersieger wurden die Tschechen Petr Pála und David Rikl, die als Setzlistenerste ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Für Pála war es der erste Karrieretitel, während Rikl schon den 21. Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 400.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 425.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in St. Pölten
Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Namensgeber